Чепра́чный шака́л () — вид псовых, встречающихся в южной части Африки и на её восточном побережье от Нубии до мыса Доброй Надежды. Первоначально был описан в составе рода волков (Canis). По рекомендациям, данным в таксономическом обзоре 2017 года и на симпозиуме IUCN/SSC Canid Specialist Group 2019 года, чепрачный и полосатый шакалы должны быть выделены в отдельный род Lupulella.

Чепрачный шакал рыжевато-серого цвета, однако на спине особи темные волосы образуют как бы чёрный чепрак, тянущийся к хвосту. Этот чепрак — отличительный видовой признак, которым обладают все подвиды чепрачного шакала. Особи этого вида значительно меньше обыкновенного серого волка и ниже его ростом. Длина тела — 75—81 см, длина хвоста — около 30 см, высота в холке — 50 см; масса — до 13 кг. Как и у других диких собак, у чепрачного шакала стоячие уши.

Этот шакал очень доверчив, легко привыкает к людям и может даже стать почти ручным.

Мех чепрачного шакала густой и мягкий, в южной Африке из шкур (псовина) чепрачного шакала шьют меховые ковры (так называемые каросс).

Подвиды 
Выделяют два подвида чепрачных шакалов:

 Lupulella mesomelas mesomelas — Южноафриканский (капский) чепрачный шакал
 Lupulella mesomelas schmidti — Восточноафриканский чепрачный шакал

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Примечания

Ссылки 
 

Псовые
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1775 году